Nase steht für:

 Nase, Organ bei Tieren und beim Menschen
 Nase (Bauelement), hervorspringendes Bauelement
 Nase (Gotik), Bestandteil des gotischen Maßwerks
 Nase (Fisch), Süßwasserfisch aus der Familie der Karpfenfische
 Nase, Maßeinheit beim Pferderennen, siehe Pferderennen #Richterspruch
 Nase, Bugspitze oder Bug eines Schiffes, siehe Bug (Schiffbau)
 Buchhalternase, Buchführungszeichen
 Flugzeugnase, vorderster Teil eines Flugzeugs
 Farbnase, getrockneter Tropfen aus Farbe
 Nicks Nase,  Felsvorsprung im ostantarktischen Viktorialand

Nase ist der Familienname folgender Personen:
 Julius Nase (1861–1946), deutscher Pfarrer und Regionalhistoriker
 Nesti Nase (1922–1994), albanischer Diplomat und Politiker
 Siri Nase (* 1986), deutsche Schauspielerin

Die Nase steht für:

 Die Nase (Akutagawa), Erzählung von Akutagawa Ryūnosuke (1916)
 Die Nase (Gogol), Erzählung von Nikolai Gogol (1836)
 Die Nase (Oper), Oper von Dmitri Schostakowitsch (1930)

Siehe auch: